Az Allsvenskan 1991-es szezonja volt a bajnokság hatvanhetedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt. Az alapszakasz után az első hat helyezett a Mästerskapsserienben folytatta a küzdelmet. Mindkét küzdelemsorozatot az IFK Göteborg nyerte meg. Ez volt a klub tizedik bajnoki címe.

Végeredmény

Jegyzetek

Források

Nyomtatott
 
 
 

Internetes
 
 

Allsvenskan szezonok
Sved